Dans un jeu, une joute ou un conflit, l'adversaire est le parti opposé.

Adversaire peut aussi désigner :
 adversaire, en cryptologie et en sécurité informatique, un algorithme malveillant ;
 Adversaire, un super-vilain dans l'univers Marvel Comics ;
 Adversaire, dans certains contextes religieux, un nom des noms de Satan.